Armand Lederlin (1836-1919), industriel français du textile.
 Jean Henri Lederlin (1672-1737), philologue français.
 Paul Lederlin (1868-1949), industriel du textile et homme politique français, fils d'Armand Lederlin.